El conflicto  entre Corea del Norte y México de 2014-2015 fue conflicto diplomático que se presentó entre México y Corea del Norte por el buque Mu Du Bong, que se encuentra varado desde julio de 2014 en el puerto mexicano de Tuxpan, en Veracruz, tras haber encallado frente a sus costas y dañar varios km de arrecife de coral.

Referencias 

Crisis diplomáticas
Corea del Norte en 2014
México en 2014
Corea del Norte en 2015
México en 2015
Crisis diplomáticas de México